Тазбичи () — село в Итум-Калинском районе Чеченской республики. Административный центр Тазбичинского сельского поселения.

География 

Село расположено на правом берегу реки Хелдихойэрк, чуть выше её впадения в Аргун, в 2 км к юго-востоку от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие сёла: на севере — Нижний Херахой и Верхний Херахой, на юге — Ведучи, на западе — Цюники и Хачарой-Эхк
.

История 
Родовое село тайпа Чанти ().

В селе имеется 5 исторических боевых башен; Дёра и Тал-кали имеют статус объекта культурного наследия. Также в пределах села имеются мёртвый город Эткали и историческая мечеть.

Население

Образование 
 Тазбичинская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Итум-Калинского района